Сицилі́єць — житель острова Сицилія.

Під цією назвою також мають на увазі ряд творів:
 Сицилієць — біографічний роман американського письменника Маріо П'юзо (1984);
 Сицилієць — художній фільм, знятий американським режисером Майклом Чіміно за однойменним романом Маріо П'юзо (1987).